El término Almagro puede estar referido a los siguientes artículos de Wikipedia:

Toponimia 

 Almagro (Buenos Aires), barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Almagro (Matanzas, Cuba), municipio de la provincia de Matanzas, Cuba.
 Almagro (España), localidad y municipio de la provincia de Ciudad Real, España.
 Almagro (Madrid), barrio administrativo del distrito de Chamberí, Madrid, España.
 Almagro (Filipinas), municipio de la provincia de Samar, Filipinas.
 Almagro (Chincha), ciudad de la provincia de Chincha, Perú.
 Diego de Almagro (Chile), comuna de la provincia de Chañaral, Chile.
 Isla Diego de Almagro, ubicada en el océano Pacífico, en la región austral de Chile, al norte del estrecho de Magallanes.
 Villa Almagro, localidad chilena al oeste de Temuco.

Patronímicos (antropónimos) 

 Diego de Almagro (1475-1538), conquistador español que participó en la conquista del Perú y que fue el descubridor de Chile.
 Juan Gómez de Almagro, capitán y conquistador español mencionado en La Araucana de Alonso de Ercilla, alcaide de Puren.
 Diego de Almagro el Mozo (1522-1542), aventurero hispano-panameño, hijo de Diego de Almagro, y que llegó a ser gobernador de Perú de 1541 a 1542.
 Luis Leonardo Almagro Lemes (1963-), abogado, diplomático, y político uruguayo.
 Melchor Almagro San Martín (1882-1947), escritor, diplomático y político español.
 Melchor Fernández Almagro (1893-1966), conocido crítico literario, historiador, y periodista español.
 Nicolás Almagro Sánchez (1985-), tenista profesional español.

Deportes 

 Club Almagro, con sede en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con sede en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Enlaces externos